Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Matysiak – polska aktorka, reżyserka dubbingu
 Anna Matysiak – polska aktorka teatralna i filmowa
 Anna Matysiak – polska ekonomistka
 Anna Matysiak – polska poetka
 Dariusz Matysiak – polski pisarz, scenarzysta, reżyser, wydawca, społecznik
 Jerzy Matysiak – polski aktor, rekwizytor oraz kaskader filmowy
 Jan Matysiak – polski psycholog
 Paulina Matysiak – polska urzędniczka samorządowa i działaczka polityczna

Inne:
 Matysiakowie – cykliczne słuchowisko radiowe